Sandy Mölling (Wuppertal, 27 de abril de 1981) é uma cantora alemã. Tornou-se conhecida com a canção All Eyes On You, que mais tarde ficaria conhecida como Goin' Crazy na voz de Ashley Tisdale, e com a músicaOne in a Million, que mais tarde foi regravada para a série Hannah Montana, do canal Disney Channel, pela cantora Miley Cyrus. 

Cantoras da Alemanha
Membros de No Angels